Chwalibogowo – frazione polacca del comune di Lubień Kujawski nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Chwalibogowo – frazione polacca del comune di Strzałkowo nel voivodato della Grande Polonia
 Chwalibogowo – frazione polacca del comune di Września nel voivodato della Grande Polonia